Shilin guangji bezeichnet die beiden chinesischen Werke:

Shilin guangji 事林广记 von Chen Yuanjing 陈元靓, siehe Shilin guangji (Chen Yuanjing)
Shilin guangji 诗林广记 von Cai Zhengsun 蔡正孙, siehe Shilin guangji (Cai Zhengsun)